Blood Money kan syfta på:

 Blood Money (musikalbum) – Mobb Deeps sjunde musikalbum
 Blood Money (Tom Waits) – Tom Waits-album
 Blood Money (datorspel) – ett datorspel från DMA-design
 Hitman: Blood Money – ett datorspel från IO Interactive
 Blood Money (film) – en film från 1933 med bland andra George Bancroft och Frances Dee
 Blood Money – ett avsnitt i tv-serien Angel, se Angel (säsong 2)